Люсьен Клерг (, 14 августа 1934, Арль — 15 ноября 2014, Ним) — французский фотохудожник, первый фотограф, избранный членом Академии изящных искусств Франции (2007). C 2013 года он являлся президентом Академии.

Биография 
Фотограф-самоучка.

В 1953 году, воспользовавшись корридой в Арле, показал свои работы Пикассо, получил его одобрение и поддержку.

В 1968 году вместе со своим другом Мишелем Турнье организовал в Арле ежегодный Международный фестиваль фотографии , который превратился из малобюджетного творческого проекта в значимое событие в области художественной фотографии". Люсьен Клерг способствовал открытию в Арле Национальной высшей школы фотоискусства (1982).

Творчество 
Опубликовал свыше 75 фотоальбомов.

В 1979 году — единственным самоучкой во Франции — защитил в Университете Прованса диссертацию по фотоискусству, представив на защиту, без единой строчки текста, серию работ Искусство песка с предисловием Ролана Барта.

В 2007 году в Арле была развернута масштабная ретроспектива его работ 1953—2007 годов.

В 2011 году в рамках VII Московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» работы Клерга были показаны в Москве ( ).

Признание 
Кавалер ордена Почётного легиона (2003), кавалер ордена Заслуг, командор ордена Искусств и литературы.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница
 Фотографии on line 

Члены Академии изящных искусств (Франция)